

Флінт-Гілл — місто, штат Міссурі
 Флінт-Гілл — переписна місцевість в окрузі Раппаганнок, штат Вірджинія